Śródmieście je oficiální název centrálních částí polských měst, v nichž se obvykle nacházejí nejdůležitější administrativní, kulturní, obchodní a další instituce. 

Śródmieście můžeme najít mj. v těchto městech:
 Śródmieście – Białystok
 Śródmieście – Bydhošť
 Śródmieście – Chrzanów
 Śródmieście – Čenstochová
 Śródmieście – Gdaňsk
 Śródmieście – Gdyně
 Śródmieście – Gliwice
 Śródmieście – Grudziądz
 Śródmieście – Kališ
 Śródmieście – Katovice
 Śródmieście – Koszalin
 Śródmieście – Krakov
 Śródmieście Warszawskie – Krakov
 Śródmieście – Kutno
 Śródmieście – Lublin
 Śródmieście – Lubliniec
 Śródmieście – Luboń
 Śródmieście – Lodž
 Śródmieście – Nowa Sól
 Śródmieście – Olkusz
 Śródmieście – Olsztyn
 Śródmieście – Opolí
 Śródmieście – Orzesze
 Śródmieście – Ostrowiec Świętokrzyski
 Śródmieście – Ostrów Wielkopolski
 Śródmieście – Radom
 Śródmieście – Rybnik
 Śródmieście – Řešov
 Śródmieście – Słubice
 Śródmieście – Słupsk
 Śródmieście – Sosnovec
 Śródmieście – Štětín
 Śródmieście – Toruň
 Śródmieście – Tychy
 Śródmieście – Varšava
 Śródmieście – Wejherowo
 Śródmieście – Włocławek
 Śródmieście – Vratislav
 Śródmieście – Zabrze
 Śródmieście – Żary
 Śródmieście – Żory
 Śródmieście – Żywiec

Urbanismus
Geografie Polska